Flor-de-são-joão pode estar referida a:

 Pyrostegia venusta, planta nativa do Brasil, cujas flores são muito utilizadas como ornamentação nas festas juninas.
 Artemisia vulgaris L, planta nativa das regiões temperadas da Europa, Ásia e norte da África.

Desambiguação